Mitropacupen 1939 var den trettonde säsongen av Mitropacupen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1939